Oyarzun (en euskera y oficialmente Oiartzun) puede referirse a:

 Oyarzun (Guipúzcoa), valle y municipio de Guipúzcoa, País Vasco (España);
 Oyarzun, río de Guipúzcoa, País Vasco (España);
 Oyarzun (apellido), apellido del País Vasco.

Personas 
(Con el apellido vasco Oyarzun, Oyarzún u Oiartzun)
 Adalis Oyarzún, abogado, profesor y político chileno;
 Alain Oyarzun, futbolista español;
 Alonso Oyarzun, actor canadiense;
 Aureliano Oyarzún Navarro (1858–1947), médico y profesor chileno;
 Diego Oyarzún, futbolista chileno.
 Enrique Oyarzún Mondaca (1867–1949), abogado y político chileno;
 Javier Oyarzun Iñarra, diplomático;
 Leonor Oyarzún, ex primera dama de Chile, esposa de Patricio Aylwin;
 Luis Bernardo Oyarzún, artista visual chileno;
 Luis Oyarzún, escritor chileno;
 Luis Oyarzún, futbolista chileno;
 Mariana Aylwin Oyarzún, profesora y política chilena;
 Alejandro Montes Oyarzún, actor, periodista y escritor chileno;
 Nelson Oyarzún Arenas (1943 - 1978), exentrenador de fútbol de Chile;
 Nicolás Oyarzún, actor chileno
 Ricardo Oyarzún, diseñador de vestuario chileno;
 Román Oyarzun Oyarzun (1882–1968), diplomático y abogado español. Autor del libro Historia del Carlismo;
 María Oyarzun Iñarra, historiadora española;
 Román Oyarzun Iñarra: diplomático español;
 Román Oyarzun Marchesi: diplomático español;
 Víctor Manuel Oyarzún Venegas, futbolista chileno.